Kap Kennedy steht für:

 Kap Kennedy (Antarktika), Kap an der Küste des Königin-Marie-Lands

Siehe auch:
 Cape Canaveral